Садовень — русская фамилия.

Известные носители 
 Садовень, Алексей Андреевич (1857—1919) — профессор и ректор Императорского университета Святого Владимира (1917—1918).
 Садовень, Елена Алексеевна (1894—1978) — русская оперная певица (меццо-сопрано и контральто), дочь А. А. Садовеня.